Colton hace referencia a varios artículos:

Topónimos

Lugares de Estados Unidos
 Colton (California), ciudad en el estado de California;
 Colton (Dakota del Sur), ciudad en el estado de Dakota del Sur;
 Colton (Nueva York), pueblo en el estado de Nueva York;
 Colton (Washington), pueblo en el estado de Washington;

Lugares de Inglaterra
 Colton (Cumbria), parroquia civil y un pueblo en el condado de Cumbria;
 Colton (Leeds), barrio en la ciudad de Leeds;
 Colton (Norfolk), pueblo en el condado de Norfolk;
 Colton (Suffolk), pueblo en el condado de Suffolk;
 Colton (Yorkshire del Norte), parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte;
 Colton (Staffordshire), parroquia civil y pueblo en el condado de Staffordshire.